The Darkest Minds (boekenreeks), Amerikaanse sciencefictionboekenreeks
 The Darkest Minds (film), Amerikaanse film uit 2018, gebaseerd op bovenstaande boekenreeks